Сан Гиљермо има више значења:

 Сан Гиљермо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Гиљермо (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Гиљермо (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Гиљермо (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Гиљермо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Гиљермо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Гиљермо, Санта Елена (Акилес Сердан), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Гиљермо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Гиљермо (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Гиљермо (Веветла), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Гиљермо (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Гиљермо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Гиљермо (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Гиљермо (Акула), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Гиљермо (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Гиљермо (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику